

Вінфілд — місто, штат Алабама
 Вінфілд — місто, штат Індіана
 Вінфілд — місто, штат Айова
 Вінфілд — місто, штат Канзас
 Вінфілд — місто, штат Міссурі
 Вінфілд — місто, штат Нью-Йорк
 Вінфілд — місто, штат Теннессі
 Вінфілд — місто, штат Техас
 Вінфілд — місто, штат Західна Вірджинія
 Вінфілд — місто, штат Вісконсин
 Вінфілд — селище, штат Іллінойс
 Вінфілд Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Вінфілд Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсільванія
 Вінфілд — переписна місцевість, штат Пенсильванія

Див. також 
 Вінфілд (Луїзіана)